Webby steht für:
Webby Awards
Webby Vanderquack, ein fiktionaler Charakter Walt Disneys
Webby, ein kleines Content-Management-System oder Website-Management-System.